

Anno 
 730 o 730 a.C.

Codici 
 730 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico University of North Dakota, a Grand Forks, nel Dakota del Nord

Matematica 
 730 – numero

Altro
 Modello 730 per la dichiarazione dei redditi.